TDG steht für:
 Teledienstegesetz
 Three Days Grace, kanadische Band
 Topological Dependency Grammar, siehe Extensible Dependency Grammar
 TransDigm Group, US-Flugzeugzulieferer
 Tribune de Genève
 Truppendienstgericht
 Flughafen Tandag (IATA-Code), philippinischer Flughafen

tdg steht für:
 Western Tamang (ISO-639-3-Code), eine der Tamang-Ghale-Sprachen

Abkürzung